I bitwa pod Fredericksburgiem – bitwa podczas wojny secesyjnej w 1862 roku
 II bitwa pod Fredericksburgiem – bitwa podczas wojny secesyjnej w 1863 roku